Llista de monuments de Castell i Platja d'Aro inclosos en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català per al municipi de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). Inclou els inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) amb la classificació de monuments històrics, els Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) de caràcter immoble i la resta de béns arquitectònics integrants del patrimoni cultural català.

|}

Enllaços externs 

 Cercador de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, a patrimoni.gencat.
 Catàleg de béns , POUM Castell-Platja d'Aro (2011)

 00Llista
Castell I Platja D Aro